Okręty US Navy o nazwie USS  "Osprey":
 Pierwszy "Osprey" (AM-29) był trałowcem typu Lapwing, który wszedł do służby 7 stycznia 1919, a po raz ostatni został wycofany 3 lutego 1947. Służył także w Coast and Geodetic Survey, nosił także nazwę "Crusader" (ARS–2), pełnił także rolę statku ratowniczego.
 Drugi "Osprey" (AM-56) był trałowcem typu Raven, który służył w czasie II wojny światowej. 5 czerwca 1944, w drodze do normandzkich plaż, gdy brał udział w inwazji na Normandię wszedł na minę i zatonął.
 Trzeci "Osprey" miał być trałowcem noszącym oznaczeniem AM–406 (nazwę nadano 17 maja 1945), ale budowę wstrzymano 11 sierpnia 1945.
 Czwarty "Osprey" (AMS-28) był okrętem noszącym wcześniej oznaczenie YMS–422. Należał do typu YMS–410. Wszedł do służby 27 września 1944, przemianowany na "Osprey" w 1947, służył dzielnie w czasie wojny koreańskiej. Wypożyczony Japońskimi Siłom Samoobrony 22 marca 1955, służył jako "Yakushima" (YTE–10) do 1969.
 Piąty "Osprey" (MHC-51) był przybrzeżnym niszczycielem min typu Osprey (był okrętem głównym tego typu).

"Osprey II" (SP-928) był łodzią motorową, która służyła w czasie II wojny światowej.
Osprey